Statkiewicz ist der Name von

 Józef Statkiewicz (1918–2009)
 Maksymilian Statkiewicz (1889–1976), Choreograf
 Mikałaj Statkiewicz (biał.: Мікала́й (Міко́ла) Ві́ктаравіч Статке́віч; * 1956)
 Edward Statkiewicz (1921–1970), Violinist
 Edmund Statkiewicz (1885–1926)
 Piotr Statkiewicz (* 1961), Photograph
 Leon Statkiewicz (1926–1988), polnischer Jurist und Sportler	
 Mikola Statkevich (* 1956), sowjetischer Politiker
 Nina Statkevich (* 1944), sowjetischer Eisschnellläufer